

Persone 
 Alessandro Andreasi – vescovo italiano
 Felice Andreasi – attore italiano
 Giorgio Andreasi – vescovo italiano
 Ippolito Andreasi – pittore italiano
 Ippolito Andreasi – vescovo italiano
 Marsilio Andreasi – ambasciatore italiano
 Osanna Andreasi – beata della Chiesa Cattolica

Altro 
 Andreasi – famiglia